Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 10 lutego na Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon.

Mistrzynią olimpijską została Niemka Laura Dahlmeier. Drugie miejsce zajęła Norweżka Marte Olsbu, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Veronika Vítková reprezentujący Czechy.
W zawodach wzięły udział cztery Polki. Najlepsza była Krystyna Guzik, która zajęła 28. miejsce, Weronika Nowakowska była 34, Monika Hojnisz 45, a Magdalena Gwizdoń 56.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018